Stentjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Halland 
Stentjärnen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,

Västergötland 
Stentjärnen, Västergötland, sjö i Gullspångs kommun,  (0,8 ha)
Lilla Stentjärnen, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun, 
Stora Stentjärnen, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun,  (19,5 ha)
Stentjärnarna (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Stentjärnarna, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Stentjärnen (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,

Dalsland 
Stora Stentjärnet, sjö i Bengtsfors kommun och Melleruds kommun,  (14,8 ha)
Lilla Stentjärnet (Steneby socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Stentjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Västra Stentjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Östra Stentjärnen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Stentjärnet (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (3,96 ha)
Lilla Stentjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Stentjärnet, Dalsland, sjö i Melleruds kommun,

Västmanland 
Stentjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (6,86 ha)
Stentjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (6 ha)

Värmland 
Västra Stentjärnet, sjö i Arvika kommun,  (4,99 ha)
Östra Stentjärnet, sjö i Arvika kommun,  (3,92 ha)
Stentjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Stentjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Stentjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 664152-140772), sjö i Filipstads kommun,  (7,18 ha)
Stentjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 665458-140022), sjö i Filipstads kommun, 
Stentjärnarna, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (8,74 ha)
Stentjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Stentjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Stentjärnen (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Stentjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672727-133016), sjö i Torsby kommun,  (44,6 ha)
Stentjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 673860-132648), sjö i Torsby kommun,  (6,5 ha)
Stentjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Stentjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (5,6 ha)
Stentjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (27,1 ha)
Stentjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (11 ha)

Dalarna 
Stentjärnen (Sundborns socken, Dalarna, 673318-151755), sjö i Falu kommun,  (3,6 ha)
Stentjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stentjärnen (Sundborns socken, Dalarna, 673305-151639), sjö i Falu kommun,  (9,37 ha)
Stentjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (10,1 ha)
Stentjärnen (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (14,3 ha)
Stentjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (6,17 ha)
Stentjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (47,9 ha)
Stentjärnen (Mora socken, Dalarna, 680965-142267), sjö i Mora kommun, 
Stentjärnen (Mora socken, Dalarna, 683299-140629), sjö i Mora kommun, 
Stentjärnarna, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Stentjärnen (Orsa socken, Dalarna, 680325-142845), sjö i Orsa kommun, 
Stentjärnen (Orsa socken, Dalarna, 682160-142455), sjö i Orsa kommun, 
Lilla Stentjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Stora Stentjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Stentjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stentjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Norra Stentjärnen, sjö i Älvdalens kommun,  (6,77 ha)
Stentjärnen (Idre socken, Dalarna, 685972-131361), sjö i Älvdalens kommun, 
Stentjärnen (Idre socken, Dalarna, 686135-132701), sjö i Älvdalens kommun, 
Stentjärnen (Idre socken, Dalarna, 686822-132199), sjö i Älvdalens kommun, 
Stentjärnen (Särna socken, Dalarna, 684845-135436), sjö i Älvdalens kommun, 
Stentjärnen (Särna socken, Dalarna, 685085-137330), sjö i Älvdalens kommun, 
Stentjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (3,51 ha)

Hälsingland 
Stentjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Stentjärnarna (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Västra Stentjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (9,73 ha)
Östra Stentjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,8 ha)
Stentjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 686745-145728), sjö i Härjedalens kommun, 
Stentjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 687772-145587), sjö i Härjedalens kommun,  (6,03 ha)
Stora Stentjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (13,7 ha)
Stentjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Stentjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687192-151769), sjö i Ljusdals kommun, 
Stentjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688220-150647), sjö i Ljusdals kommun, 
Stentjärnarna (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,

Härjedalen 
Stentjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (1,6243 km²)
Stentjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun, 
Stentjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Stentjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun och Älvdalens kommun,  (7,59 ha)
Stentjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 688670-142417), sjö i Härjedalens kommun, 
Stentjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 689719-141069), sjö i Härjedalens kommun,  (14,9 ha)
Stentjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (13,7 ha)
Stentjärnarna (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Stentjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Stentjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Stentjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (8,71 ha)
Stentjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stentjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, i Havmyrens naturreservat), sjö i Bräcke kommun,  (25,3 ha)
Stentjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710617-143264), sjö i Krokoms kommun,  (4,88 ha)
Stentjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 711434-142288), sjö i Krokoms kommun,  (5,84 ha)
Stentjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Stentjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Stentjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 711986-148535), sjö i Strömsunds kommun, 
Stentjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713396-148335), sjö i Strömsunds kommun, 
Stentjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 700267-135878), sjö i Åre kommun, 
Stentjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 700453-137960), sjö i Åre kommun,  (15,6 ha)
Stentjärnen (Undersåkers socken, Jämtland, 702407-135133), sjö i Åre kommun,  (22,6 ha)
Stentjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Stentjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Stentjärnarna, Medelpad, sjö i Timrå kommun, 
Stentjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Stentjärnen (Torps socken, Medelpad, 691146-152657), sjö i Ånge kommun,  (3,6 ha)
Stentjärnen (Torps socken, Medelpad, 694792-151461), sjö i Ånge kommun,  (1,3 ha)

Ångermanland 
Stentjärnen (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stentjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Stentjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Stentjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Stentjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707945-150581), sjö i Strömsunds kommun, 
Stentjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708912-153129), sjö i Strömsunds kommun, 
Stentjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Stentjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stentjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,04 ha)

Västerbotten 
Stentjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (21,6 ha)
Stor-Stentjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (6,54 ha)
Stentjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Stentjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Stentjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Nörd-Stentjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Stentjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (12,2 ha)
Stentjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713842-168945), sjö i Vindelns kommun,  (8,8 ha)
Stentjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714467-169821), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Stentjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Stentjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727362-173592), sjö i Piteå kommun, 
Stentjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727389-169843), sjö i Piteå kommun,  (2,1 ha)
Stentjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727912-173296), sjö i Piteå kommun,  (6,41 ha)
Stentjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728043-172635), sjö i Piteå kommun, 
Nedre Stentjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,  (2,97 ha)
Stentjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (7,83 ha)
Övre Stentjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,  (3,72 ha)

Lappland 
Stentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726275-166154), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,5 ha)
Stentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728043-166262), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,02 ha)
Stentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730083-167607), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731400-167289), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Stentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734632-169749), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,15 ha)
Stentjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738146-170854), sjö i Jokkmokks kommun, 
Västra Stentjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (10,1 ha)
Östra Stentjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (7,4 ha)
Stentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717551-164750), sjö i Lycksele kommun,  (9,27 ha)
Stentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718323-162663), sjö i Lycksele kommun,  (14,6 ha)
Stentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721018-162000), sjö i Lycksele kommun,  (14,4 ha)
Stentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 722148-160801), sjö i Lycksele kommun,  (5,86 ha)
Stentjärnen (Malå socken, Lappland, 723592-165171), sjö i Malå kommun,  (6,11 ha)
Stentjärnen (Malå socken, Lappland, 723974-163148), sjö i Malå kommun,  (13,4 ha)
Stentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 728247-152180), sjö i Sorsele kommun, 
Stentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 728281-152206), sjö i Sorsele kommun, 
Stentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 728307-152138), sjö i Sorsele kommun, 
Stentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 728310-152160), sjö i Sorsele kommun, 
Stentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 728319-152205), sjö i Sorsele kommun, 
Stentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 728323-152140), sjö i Sorsele kommun, 
Stentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 728344-152149), sjö i Sorsele kommun, 
Stentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726314-158921), sjö i Sorsele kommun,  (17,7 ha)
Stentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727785-155645), sjö i Sorsele kommun,  (12,1 ha)
Stentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727953-155684), sjö i Sorsele kommun,  (10,5 ha)
Stentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 730199-153709), sjö i Sorsele kommun,  (8,68 ha)
Stentjärnen (Stensele socken, Lappland, 720830-156695), sjö i Storumans kommun, 
Stentjärnen (Stensele socken, Lappland, 721809-157835), sjö i Storumans kommun,  (19,3 ha)
Stentjärnen (Stensele socken, Lappland, 723203-155839), sjö i Storumans kommun,  (7,79 ha)
Stentjärnen (Stensele socken, Lappland, 724161-155483), sjö i Storumans kommun, 
Stentjärnarna (norra), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,44 ha)
Stentjärnarna (södra), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,87 ha)
Stentjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Stentjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (16,4 ha)

Se även 
Stenstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn